Leiden je lahko:
 Leiden, mesto in občina na Nizozemskem,
 Dejavnik V oz. Dejavnik Leiden, ki je prisoten pri trombofilijah.